Kotzen (bergtop), een 1766 meter hoge bergtop in het Vorkarwendel van het Karwendelgebergte in de Duitse deelstaat Beieren
Kotzen (Havelland), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg